Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Kent Carlsson 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Mats Wilander (Campione)
 Kent Carlsson (quarti di finale)
 Kent Carlsson (finale)
 Martín Jaite (semifinali)
 Joakim Nyström (quarti di finale)
 Martín Jaite (quarti di finale)
 Jimmy Arias (quarti di finale)
 Tarik Benhabiles (secondo turno)

 Tom Nijssen (terzo turno)
 Jay Berger (secondo turno)
 Horacio de la Peña (primo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (secondo turno)
 Andre Agassi (primo turno)
 Guillermo Vilas (terzo turno)
 Mel Purcell (primo turno)
 Diego Pérez (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1985